Hg - Mercúrio (elemento químico) —  elemento químico
hg - Hectograma —  10-1 quilogramas